Navidad peut être un :

Toponyme 
 La Navidad, à Hispaniola
 Barra de Navidad, ville du Mexique dans l'État du Jalisco
 Navidad, ville du Chili

Cours d'eau 
 , un fleuve des États-Unis

Patronyme 
  (1973-), actrice mexicaine

Film 
 Feliz Navidad, un film de 2006 réalisé par Michael Baez
 Navidad, un film de 2009 réalisé par Sebastián Lelio

Chanson 
 Feliz Navidad, une chanson de Noël de style pop du chanteur porto-ricain José Feliciano